Ильев — фамилия. 

Известные представители:

 Ильев, Иван Николаевич (1922 — 1949) — старшина Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

 Ильева, Лидия Юрьевна (1901—1944) — советская украинская работница органов прокуратуры, заместитель прокурора Харьковской области.